Плей-офф Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2021/2022 проводился с 3 по 27 марта 2022 года. Пары участников были определены по итогам регулярного сезона. В финальном матче, прошедшем в Сыктывкаре на стадионе «Республиканский», встретились московское «Динамо» и архангельский «Водник». Чемпионом России стала команда «Динамо», одержав победу в матче со счётом 5:2.

Регламент 
Команды, занявшие 1–8 места на первом этапе, по системе плей-офф определяют призёров Чемпионата, начиная с ¼ финала.

Команды на втором этапе распределяются в соответствии с сеткой плей-офф.

Игры ¼ финала проводятся до двух побед. Первую игру команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости, третью, на своём поле. Игры ¼ финала провели 3 и 6 марта (дополнительная игра 7 марта) 2022 года.

Игры ½ финала проводились до двух побед. Первую игру команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводила на поле соперника, а вторую и, в случае необходимости, третью, на своём поле. Игры проводились 10 и 13 марта (дополнительная игра 14 марта) 2022 года.

Команды, проигравшие в играх серии ½ финала, проводили между собой матч за 3-е место. Игра состоялась в Кемерово 20 марта 2022 года.

Финальный поединок состоял из одного матча — 27 марта 2022 года. Местом проведения матча был выбран Сыктывкар.

Плей-офф 

Примечание:
Победитель в играх за 3-е место определяется:
1. по большему количеству набранных очков;
2. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей;
3. по большему количеству мячей забитых на чужом поле.

В случае равенства этих показателей по окончании второй игры назначается дополнительное время (два тайма по 10 минут) до первого забитого мяча. Если и в дополнительное время победитель не выявится, то он определяется с помощью пробития 12-метровых ударов (в соответствии с Положением о пробитии послематчевых 12-метровых ударов).

¼ финала

Динамо — Строитель 

Победа «Динамо» в серии со счётом 2−0

СКА-Нефтяник — Енисей 

Победа «СКА-Нефтяника» в серии со счётом 2−0

Кузбасс — Байкал-Энергия 

Победа «Кузбасса» в серии со счётом 2−0

Водник — Ак Барс-Динамо 

Победа «Водника» в серии со счётом 2−0

½ финала

Динамо — СКА-Нефтяник 

Победа «Динамо» в серии со счётом 2−0

Водник — Кузбасс 

Победа «Водника» в серии со счётом 2−1

Матч за 3-е место 

«Кузбасс» стал обладателем бронзовых наград

Финал 

«Динамо» в девятый раз в своей истории становится чемпионом России

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2021/2022

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФХМР — rusbandy.ru
 Положение о проведении Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2021/2022 гг.

Чемпионат России по хоккею с мячом 2021/2022
2022 год в хоккее с мячом